Chudí rytíři může znamenat:

 řád templářů, plným názvem zvaný Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu
 pavézky, pokrm vzniklý osmažením pečiva omočeného ve vejcích a mléce
 Ostrovy chudých rytířů, novozélandské souostroví